Автомонов — прізвище російського походження. Відомі носії:
 Автомонов Григорій Григорович — військовий і державний діяч Російської імперії
 Автомонов Павло Федорович — український радянський сценарист і письменник